Miasto Bihać (boś. Grad Bihać) – jednostka administracyjna w Bośni i Hercegowinie, w kantonie uńsko-sańskim. W 2013 roku liczyła 56 261 mieszkańców.

Demografia

Przypisy 

Bihać